Hovtashen, comune armeno della provincia di Ararat
Hovtashen, comune armeno della provincia di Shirak
Hovtashen, comunità rurale della regione di Martakert nella repubblica di Artsakh